

Psicologia 
 Disturbo borderline di personalità – tipo di strutture comuni nei disturbi della personalità

Cinema 
 Borderline – film del 1930 diretto da Kenneth MacPherson
 Borderline – film del 1950 diretto da William A. Seiter
 L'uomo del confine (Borderline) – film del 1980 diretto da Jerrold Freedman
 Borderline – film del 1998 diretto da Giuseppe La Rosa
 Borderline - Ossessione d'amore (Borderline) – film del 2002 diretto da Evelyn Purcell
 Borderline – film del 2008 diretto da Lyne Charlebois

Fumetto 
 Borderline – fumetto di Carlos Trillo (testi) & Eduardo Risso (disegni)

Musica 
 Borderline – album di Ry Cooder del 1980
 Borderline – singolo di Madonna del 1984, dall'album Madonna
 Borderline – album dei Brooks & Dunn del 1996
 Borderline Hymns – EP dei Diablo Swing Orchestra del 2003
 Borderline – album di Posi Argento del 2004
 Borderline – singolo di Michael Gray feat. Shelly Poole del 2006
 Borderline – album degli Ashes to Ashes del 2012
 Borderline – singolo di Salmo del 2013
 Borderline – singolo di Tove Styrke del 2014
 Borderline Records – etichetta discografica statunitense
 Borderlines – band rock italiana

Televisione

Serie 
 Borderline – serie televisiva britannica del 2016
 The Borderline – serie televisiva di Hong Kong del 2014

Episodi 
 Border Line (Linea di confine) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Gli invincibili (The Protectors) del 1973
 Borderline – episodio della prima stagione della serie televisiva Good Girls del 2018

Videogiochi 
 Borderline – videogioco arcade SEGA del 1981

Altri progetti